Die Kuwaiti Premier League 2014/15 war die 53. Spielzeit seit der offiziellen Einführung im Jahr 1961.

Tabelle

Einzelnachweise 

2014_15
Fußballsaison 2014/15